Tizzanesi – abitanti di Tizzana
Tizzanesi – abitanti di Tizzano Val Parma